14. edycja wyścigu kolarskiego Tour of California (oficjalnie: Amgen Tour of California), która odbyła się w dniach 12–18 maja. Liczyła siedem etapów o łącznym dystansie 1 253 km. Wyścig zaliczany jest do UCI World Tour 2019.

Uczestnicy 
W wyścigu wzięło udział 19 ekip: trzynaście drużyn należących do UCI WorldTeams oraz sześć zespołów zaproszonych przez organizatorów z tzw. "dziką kartą" (pięć należących do UCI Professional Continental Teams i reprezentacja USA).

Etapy

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etap 7

Klasyfikacje końcowe

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 Wyścig na stronie procyclingstats.com

2019 w Kalifornii
2019
UCI World Tour 2019